Села:
 Бобрик Другий — Одеська область, Любашівський район
 Бобрик Другий — Чернігівська область, Семенівський район

Річка:
 Бобрик Другий — річка в Гомельській області Білорусі, ліва притока Прип'яті.

Див. також 
 Бобрик
 Бобрик Перший
 Бобрик Перший (річка)